Lombriguera puede referirse a:
 El nombre común de la planta Santolina chamaecyparissus.
 El nombre común de la planta Tanacetum vulgare.